Nearc d'Elea, tirà d'Elea o Vèlia 
 Nearc de Tàrent, notable tarentí
 Nearc (almirall), almirall d'Alexandre el Gran
 Nearc d'Orcomen, tirà d'Orcomen a l'Arcàdia
 Nearc (pintor), pintor grec de renom, pare de Tlesó